Eleonore Evequoz (1986) – schermitrice svizzera
Guy Evéquoz (1952) – ex schermidore svizzero
Jean-Blaise Evéquoz (1953) – ex schermidore svizzero
Michel Evéquoz (1923-2015) – schermidore svizzero